Wildtulpe bezeichnet:
 in ihren Heimatgebieten wild vorkommende Tulpenarten, im Gegensatz zu gezüchteten Sorten, siehe Tulpen
 Wilde Tulpe (Tulipa sylvestris), eine in Mitteleuropa heimische Tulpenart